BFX steht für:
 Bafoussam Airport (IATA-Code), Flughafen von Bafoussam, Hauptstadt der kamerunischen Westregion

bfx steht für:
 Bantayanon (ISO-639-3-Code), Visayassprache auf Bantayan (Insel), Philippinen

Abkürzung